Mitford kan syfta på:

 Mary Russell Mitford (1787–1855), en brittisk författare
 Mitford (familj) - en brittisk adelsfamilj
 Mitford, Northumberland - en ort i Northumberland, England